Хали́п — фамилия семитского происхождения.

Известные носители
 Халип, Яков Николаевич — известный советский фотограф и фотохудожник.
 Халип, Владимир Трофимович — белорусский и советский киносценарист, драматург, литератор и публицист.
 Халип, Ирина Владимировна — известная белорусская журналистка, супруга белорусского политика и дипломата Андрея Санникова.